Cette page contient les pages d'homonymie de Point du jour et Le Point du jour.

Point du jour est une expression qui désigne l'aube.

Point du jour 

Point du jour peut désigner :
 Point du jour, un recueil d'André Breton ;
 Point du jour, agence de presse audiovisuelle.

Le Point du jour 

Le Point du jour peut désigner :
 Le Point-du-Jour, un quartier résidentiel de Lyon ;
 Le Point-du-Jour, un quartier de Boulogne-Billancourt ;
 Gare du Point-du-Jour qui desservait ce quartier ;
 Le Point du jour, éditeur et centre d'art contemporain consacré à la photographie, à Cherbourg-Octeville ;
 Le Point du jour, film français de Louis Daquin (1949).

Voir aussi 

 Porte du Point-du-Jour, une porte de Paris
 Quai du Point-du-Jour, devenu quai Saint-Exupéry 
 Quai du Point-du-Jour à Boulogne-Billancourt
 Ruisseau du Point du Jour, un affluent de la rivière L'Assomption, au Québec, au Canada.
 Résidence Salmson Le Point du Jour, un ensemble immobilier à Boulogne-Billancourt réalisé par l'architecte Fernand Pouillon
 Quai du Point-du-Jour, film français (1959)
 La Barricade du Point-du-Jour, film français (1977)